Karlo – forma serba e croata del nome proprio di persona Carlo
Karlö – nome svedese del comune finlandese di Hailuoto
Karlo – centro abitato della contea di Lassen (California, Stati Uniti d'America)